Por Circleville pode estar à procura de:
 Circleville (Kansas)
 Circleville (Ohio)
 Circleville (Utah)

Desambiguações de topônimos